Martin Jacoby ist der Name folgender Personen

* Martin Jacoby (Entomologe) (1842–1907), deutscher Entomologe 
 Martin Jacoby (Mediziner) (1872–1941), deutscher Mediziner und Biochemiker in Berlin 
 Martin Jacoby-Boy (1883–1971), deutscher Architekt, Designer und Filmarchitekt
 Martin Schneider-Jacoby (1956–2012), deutscher Naturschützer und Biologe

Siehe auch:
 Martin Jacobi (1865–1919), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler